Натуральне число 704
 704 рік до нашої ери
 704 рік нашої ери